Gérard Brach
Brach (Gironde)

Ou ainda:
Brač

Desambiguação